Нордио () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Нордио, Карло (род. 1947) — итальянский юрист и политик.
 Нордио, Чезаре (1891—1977) — итальянский композитор и музыкальный педагог.